

Sigle 
 Low-Speed Vehicle, classe di veicoli elettrici a bassa velocità.
 Luftwaffen-Sportverein, società polisportive della Luftwaffe.

Codici 
 LSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto della Nellis Air Force Base, Las Vegas, Stati Uniti d'America